

Patronyme
 Frontin (~41-~103), écrivain militaire et administrateur principal des eaux de Rome

Toponyme

 Paulo Frontin, ville brésilienne de l’État du Paraná
 Engenheiro Paulo de Frontin, ville brésilienne de l’État de Rio de Janeiro

Autres 
 Frontin, personnage de comédie et d’opéra-comique du